William Wadsworth (1874-1950) – attore statunitense
 William Wadsworth – canottiere canadese
 William Wadsworth – chimico